El término maduración hace referencia a varios artículos:

Maduración de la fruta y otros alimentos.
Factor promotor de la maduración. Proteína heterodimérica
Maduración de la afinidad. Sistema inmunitario
Maduración de Ostwald. Termodinámica
Maduración en carne de vacuno
Maduración sexual
Período medio de maduración de una empresa
Modificación de la carne de faisán